Denis Bouchard peut désigner :
 Denis Bouchard, un acteur, metteur en scène et directeur artistique québécois ;
 Denis Bouchard (1925-), un écrivain québécois ;
 Denis Bouchard, un linguiste québécois.